Кочерган
 Кочерган Михайло Петрович (*1936) — український мовознавець.
 Кочерган Сергій Вікторович (*1947) — графік, художник монументального мистецтва.